Albert Huet (1829-1902), personnalité politique française ;
 Alfred Huet du Pavillon (1829-1907), botaniste français ;
 Axel Huet (1991-), acteur français ;
 Bernard Huet (1906-1973), personnalité politique française ;
 Bernard Huet (1932-2001), architecte français ;
 Christophe Huet (1700-1759), peintre et graveur français rococo ;
 Clara Huet (1989-), actrice, gymnaste et mannequin française ;
 Cristobal Huet (1975-), hockeyeur français ;
 Edmond Huet (1827-1906), ingénieur français ;
  ;
 Édouard Huet du Pavillon (1819-1908) botaniste français ;
 Émile Charles Huet (1851-1922), avocat, archéologue, iconographe et écrivain français ;
 Émile Huet (1849-1914), homme politique belge ;
 Éric Huet (1970-), journaliste sportif ;
 Ernest Huet (1858-1917), neurologue français ;
  ;
 Gaston Huet (1910-2002) viticulteur, maire et Grand Maitre de la Chantpleur ;
 Gérard Huet (1947-), informaticien et académicien français ;
 Guénhaël Huet (1956-), personnalité politique française ;
 Henri Huet (1927-1971), photoreporter français ;
 Henri-Jacques Huet (1930-2009), acteur français ;
 Jacqueline Huet (1929-1986), comédienne et annonceuse de la télévision française ;
 Jean-Baptiste Huet (1745-1811), peintre et graveur français rococo ;
 Karin Huet (1953-), voyageuse et écrivain français ;
 Louis Pierre Huet (1749-1810), général de division français ;
 Maryvonne Huet (1936-), patineuse artistique française ;
 Maurice Huet (1918-1991), escrimeur français ;
 Michel Huet (1949-), naturaliste français ;
 Murielle Huet des Aunay (1984-), actrice française.
 Nicolas Huet le Jeune (1770-1830), peintre animalier et illustrateur français ;
 Nicolas Huet (1976-), snowboardeur français ;
 Paul Huet (1803-1869), peintre français ;
 Philippe Huet (1920-1994), haut fonctionnaire français ;
 Philippe Huet (1955-), journaliste et auteur français ;
 Pierre-Daniel Huet (1630-1721), érudit et évêque français ;
 Sophie Huet (1963-2017), journaliste français ;
 Sylvestre Huet (1958-), journaliste français.

Patronyme français